Hoploplana är ett släkte av plattmaskar. Hoploplana ingår i familjen Hoploplanidae. 

Hoploplana är enda släktet i familjen Hoploplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Hoploplana